Йо́зеф Би́цан (; 25 сентября 1913, Вена, Австро-Венгрия — 12 декабря 2001, Прага, Чехия) — австрийский и чехословацкий футболист, нападающий. Спортивные эксперты считают его бомбардиром, который своими способностями — мышлением, техникой и скоростью — обогнал время.

Бицан выступал за знаменитую «Вундертим» (сборную Австрии 1930-х годов) и пять раз становился лучшим бомбардиром сезона в Европе. Он был всесторонне одарен, с равным успехом играл на любой из пяти атакующих позиций и голы забивал всевозможными способами. У него был поставлен удар с обеих ног и он мог пробежать стометровку за 10,8 секунд, что сравнимо с результатами лучших спринтеров того времени.

Детство и юность 
Йозеф Бицан родился 25 сентября 1913 года на окраине Вены в семье выходцев из Чехии. Отец Йозефа, Франтишек Бицан, выступал за «Герту» Вена и сын начал свои первые шаги в футболе там же, выступая за подростковые команды. В 15 лет начинает выступать за фабричную команду «Шустек». Через год перешёл в команду фирмы «Фарбенлутц», где также совмещал футбол с работой на предприятии.

Карьера игрока

«Рапид» (Вена, Австрия) 
В 1930 году Бицана пригласили играть за юношескую команду «Рапида». В этом сезоне он выступал и за любителей «Рапида», и за резервный состав профессиональной команды.

3 сентября 1931 года Йозеф сыграл свой первый матч на высшем уровне (против венской «Аустрии», во главе со знаменитым Маттиасом Синделаром). Итог матча: 5:3 в пользу «Рапида», Бицан забил четыре мяча. В этом клубе он провёл четыре сезона. В 1934 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в 1935 году выиграл свой первый титул чемпиона Австрии. Включая товарищеские матчи забил за первую команду «Рапида» 184 гола в 144 матчах.

«Адмира» (Вена, Австрия) 
Из-за бумажной волокиты и нежелания «Рапида» терять талантливого футболиста, проявить себя полностью в первом сезоне за новый клуб Бицан не сумел. Тем не менее отыграл вторую половину чемпионата и завоевал свою вторую чемпионскую награду. В следующем сезоне «Адмира» вновь лучшая команда Австрии, а Бицан внёс весомый вклад в этот успех. Всего за клуб (с товарищескими играми) забил 119 голов в 85 матчах.

Сборная Австрии 
Дебютировал за сборную Австрии 29 ноября 1933 года в матче со сборной Шотландии (2:2). Во втором матче за «вундертим» с Голландией (1:0), забил свой первый гол. В сборной он обычно играл на позиции правого инсайда. Всю свою австрийскую карьеру Бицан конкурировал за место центрального нападающего с Маттиасом Синделаром. На чемпионате мира 1934 года провёл четыре матча и забил в первой игре со сборной Франции (3:2) гол. Последний матч в футболке сборной Австрии против сборной Швейцарии провёл в ноябре 1936 года. Итог выступлений за «вундертим»: 19 матчей, 14 голов.

«Славия» (Прага, Чехословакия) 
Лучшие футбольные годы Йозеф Бицан провел в пражской «Славии». В своем первом сезоне Бицан становится лучшим бомбардиром кубка Митропы и вносит неоценимую лепту в победу своего клуба на этом турнире. В чемпионате Чехословакии 1938 года он тоже лучший бомбардир (22 гола). В 1939 году на территорию Чехословакии вторгается фашистская Германия. В годы оккупации создаётся чешско-моравская лига (в ней отсутствуют словацкие команды), «Славия» выигрывает четыре чемпионата из шести, а Бицан неизменно становится лучшим бомбардиром первенств.

В первых четырёх послевоенных чемпионатах Чехословакии «Славия» вместе с пражской «Спартой» сохраняла лидирующие позиции. Выиграно два чемпионата из четырёх, а Бицан — трижды лучший бомбардир первенств Чехословакии (в сезоне 1947/48 уступил один гол Ярославу Цейпу из «Спарты»).

В 1948 году в Чехословакии к власти пришла КПЧ. В стране происходили огромные преобразования. «Славия» была превращена в ведомственную команду МВД и переименована в «Динамо», а Бицану пришлось покинуть клуб.

Сборная Чехословакии 
За сборную Чехословакии Йозеф Бицан участвовал только в товарищеских матчах. Дебютировал осенью 1938 года — 3 матча, 8 голов. После войны он провёл ещё 11 матчей (4 забитых мяча).

«Витковице» Острава, «Спартак» Градец-Кралове, «Динамо» Прага 
Его новая команда играла во втором дивизионе и хотела повышения в классе. С Бицаном, который забил 44 гола в 25 матчах, это осуществилось за один год. В следующем сезоне он вновь лучший бомбардир чемпионата Чехословакии. В 1952 году, по семейным обстоятельствам, переходит во второлиговую команду из Градец-Кралове, где проводит один сезон.

После 1948 года пражское «Динамо» переживало не лучшие времена. По итогам сезона 1951 года команда понизилась в классе. Через год «Динамо» возвратилось в элиту чехословацкого футбола и нуждалось футболистах высокого класса. Бицан принял предложение родного клуба и играл там до 1955 года. В последнем сезоне исполнял обязанности играющего тренера. Завершил выступления в связи с вышедшим положением, по которому тренер команды не имел права выходить на футбольное поле в качестве игрока.

Тренерская карьера 
В Чехословакии по одному сезону тренировал «Динамо» Прага, «Слован» Либерец, «Спартак» Брно, «Баник» Пршибрам, «Кладно» и «Спартак» Градец-Кралове. В 1969 году принял клуб четвёртой бельгийской лиги «Тонгерен» и вывел его во второй дивизион.

Достижения

Командные достижения 
 4-е место на чемпионате мира 1934 года в составе сборной Австрии
 Чемпион Австрии (3): 1935, 1936, 1937
 Финалист кубка Австрии: 1934
 Обладатель кубка Митропы: 1938
 Чемпион Чехословакии (2): 1947, 1948(осень)
 Чемпион Чехии (4): 1940,1941, 1942, 1943
 Обладатель Среднечешского кубка: 1941
 Обладатель кубка Чехии (2): 1941, 1942
 Обладатель кубка Освобождения: 1945
 Финалист кубка Чехословакии: 1952

Личные достижения 
 Лучший бомбардир кубка Митропы: 1938 (10)
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1933/34 (28)
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии (включая чешско-моравскую лигу): 447 голов
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии: 206 голов
 Лучший бомбардир чешско-моравской лиги: 241 гол
 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии (5): 1937/38(22), 1945/46(31), 1946/47(43), 1948(21), 1950(22)
 Лучший бомбардир первенства чешско-моравской лиги (6): 1938/39 (29), 1939/40 (50), 1940/41 (38), 1941/42 (45), 1942/43 (39), 1943/1944 (57)
 Лучший бомбардир в истории «Славии»: 554 гола
 Обладатель рекорда результативности за сезон в Чехословакии: 43 гола (1947)
 Обладатель рекорда результативности за сезон в чешско-моравской лиге: 57 голов (1944)
 Обладатель рекорда результативности Чехословакии в одном матче: 7 голов

Рейтинги 
 В списке лучших футболистов XX века (по версии IFFHS): 34-е место
 В списке лучших футболистов Европы XX века (по версии IFFHS): 28-е место
 Вместе с Йозефом Масопустом считается сильнейшим футболистом в истории Чехословакии
 Лучший нападающий чехословацкого футбола

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера 

Источники:

Выступления за сборные

Литература 
 Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил. — ISBN 978-5-699-22359-6
 Еженедельник «Футбол» № 33 (153) «Славия»: с веслом на велосипеде. — Киев: ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг»,2000. — 36с.

См. также 
 Лучшие футболисты XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Чехословакии

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры кубка Митропы по сезонам (1927—1940)
 Список самых результативных игроков кубка Митропы (1927—1940)
 Лучшие футболисты XX века
 Лучшие футболисты Европы XX века
 Josef Bisan
 Чемпионат Австрии по футболу
 Кубок Австрии по футболу
 Дерби «Спарта» — «Славия»
 Чемпионат Чехословакии по футболу
 Среднечешский кубок, кубок Чехии, кубок Освобождения
 Кубок Чехословакии
 Статистика выступлений Йозефа Бицана за национальные сборные
 Лучшие бомбардиры мира в официальных матчах по версии RSSSF
 Статистика и фото Бицана на fannet
 Статистика выступлений на rapidarchiv
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Австрии
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Витковице»
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Славия» Прага
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Чехословакии
Тренеры ФК «Бенешов»
Тренеры ФК «Зброёвка»
Тренеры ФК «Кладно»
Тренеры ФК «Славия» Прага
Тренеры ФК «Слован» Либерец
Тренеры ФК «Тонгерен»
Похороненные на Вышеградском кладбище